Rio de Janeiro Vôlei Clube, afgekort als Rio de Janeiro VC, is een Braziliaanse volleybalclub uit Rio de Janeiro. De vrouwenploeg is actief in de hoogste divisie van Superliga waar ze met twaalf landstitels recordkampioen is. Daarnaast wonnen ze viermaal de beker, driemaal de superbeker, zestienmaal het staatskampioenschap van Rio de Janeiro en viermaal het Zuid-Amerikaans kampioenschap voor clubs. De club werd in 1997 in Curitiba opgericht als Paraná VC en verhuisde in 2003 naar Rio. In 2020 fuseerde de vereniging met de volleybalafdeling van stadsrivaal CR Flamengo. De thuiswedstrijden worden gespeeld in het Ginásio Hélio Maurício dat plaats biedt aan duizend toeschouwers.

Naamsgeschiedenis 
Gedurende zijn bestaan heeft de club vanwege sponsordeals onder verschillende namen bekend gestaan, namelijk:
 Rexona (1997–2002)
 Rexona/Ades (2003–2009)
 Unilever Vôlei (2010–2013)
 Rexona/Ades (2014–2016)
 Rexona/SESC-RJ (2016–2017)
 SESC-RJ Vôlei (2017–2020)
 SESC/Flamengo (2020–heden)

Resultaten

Selectie 2021/22 
De selectie voor het seizoen 2021/22 onder leiding van Bernardo Rezende bestaat uit de volgende spelers.

Bekende (oud)spelers 
  Cintha Boersma (1997–1999)
  Erna Brinkman (1997–1998)
  Chaïne Staelens (2000–2001)
  Carol Gattaz (2001–2002; 2008–2011)
  Leila Barros (2003–2005)
  Sarah Pavan (2012–2014)
  Anne Buijs (2016–2017)

Externe link 
  Webpagina van CR Flamengo

Braziliaanse volleybalclub
Sportclub in Rio de Janeiro